(2670) Чувашия () — очень крупный астероид главного пояса, который был открыт 14 августа 1977 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории и был назван в честь субъекта СССР — Чувашия.

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь субъектов Российской Федерации
Чувашия